Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Johnson () :
 le comté de Johnson, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Johnson, situé dans le Commonwealth de Kentucky ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Johnson, situé dans l'État du Wyoming.